Klinghoffer 
 David Klinghoffer
 Jitzchak-Hans Klinghoffer
 Josh Klinghoffer (född 1979), amerikansk rockmusiker
 Leon Klinghoffer (1916–1985), amerikanskt offer för palestinsk terrorism
 Sanna Klinghoffer (född 1966), svensk journalist

Judiska efternamn
Tyska efternamn